Sebastiano Caboto – włoski podróżnik
 Sebastian Cabot – brytyjski aktor